Okręty US Navy o nazwie USS „Poinsett”

 Pierwszy USS „Poinsett” był kanonierką z napędem bocznokołowym. Przekazany do Departamentu Marynarki w 1840 roku.
 Drugi USS „Poinsett” (AK-205) był okrętem zaopatrzeniowym. Został zwodowany 22 maja 1944 roku.

Poinsett